Puchar Chorwacji w piłce siatkowej mężczyzn (chorw. Kup Hrvatske u odbojci za muškarce) – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe, organizowane corocznie od 1993 roku przez Chorwacki Związek Piłki Siatkowej (Hrvatski odbojkaški savez) dla chorwackich męskich klubów siatkarskich.

Pierwszym zdobywcą Pucharu Chorwacji był klub , który zdobył jak dotychczas najwięcej tytułów (22).

W latach 1993-2012 rozgrywano także mecz o 3. miejsce.

Triumfatorzy

Bilans klubów 

Uwaga: Od Pucharu Chorwacji 2013 nie jest rozgrywany mecz o 3. miejsce.

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

!